US Open 2009 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 31 sierpnia a 14 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 129. edycja rozgrywek.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Szwajcar Roger Federer i Amerykanka Serena Williams. W grze podwójnej tytułów bronili para: amerykańska Bob Bryan–Mike Bryan oraz zimbabwo–amerykańska Cara Black–Liezel Huber.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Rezygnacje 
  Dominika Cibulková
  Anne Keothavong

Obrońcy tytułów

Bibliografia 
 
 

US Open 2009
2009 w tenisie ziemnym
2009 w stanie Nowy Jork